Muschwitz ist ein geographischer Name:
 Muschwitz, Ortsteil der Gemeinde Lützen, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

 Fränkische Muschwitz (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) bei Heinersberg, Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern; fast auf ganzer Länge Grenzbach zwischen Bayern und Thüringen
 Thüringische Muschwitz, linker Zufluss der Selbitz bei Blechschmidtenhammer, Stadt Lichtenberg, Landkreis Hof, Bayern; auf ganzer Länge Grenzbach zwischen Bayern und Thüringen

 Fränkische Muschwitz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Kronach, Bayern
 Thüringische Muschwitz (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet im Landkreis Hof und im Landkreis Kronach, Bayern

Muschwitz ist ein Familienname:
 Muschwitz (Adelsgeschlecht), meißnisch-sächsisches, später brandenburgisch-preußisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:
 Munschwitz